NGC 4218 (другие обозначения — UGC 7283, IRAS12132+4824, MCG 8-22-88, ARAK 353, ZWG 243.54, HARO 28, PGC 39237) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4218 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4218 в группу также входят ещё 19 галактик.

Примечания 

 

4218
Гончие Псы (созвездие)